Dicle steht für: 

Geografische Objekte
 die türkische/kurdische Bezeichnung für den Fluss Tigris 
 Dicle-Talsperre, Wasserkraftwerk bei Diyarbakır
 Dicle (Türkei), Stadt und Landkreis in der türkischen Provinz Diyarbakır

Namensträger
Vorname
 Dicle Nur Babat (* 1992), türkische Volleyballspielerin 

Familienname
 Hatip Dicle (* 1954), türkischer Politiker

Siehe auch
 Dicle Haber Ajansı, türkische Nachrichtenagentur 
 Dicle Üniversitesi, staatliche Universität in Diyarbakır